Tejutla puede referirse a:

Tejutla: municipio del departamento de San Marcos, Guatemala; o
Tejutla: municipio del departamento de Chalatenango, El Salvador.